Ducobu est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Godi et le scénariste Zidrou dans la série de bandes dessinées L'Élève Ducobu, dont il est le personnage principal.

Le personnage est ensuite repris dans les films L'Élève Ducobu et Les Vacances de Ducobu réalisés par Philippe de Chauveron ainsi que dans Ducobu 3 et Ducobu Président ! réalisés par Élie Semoun.

Ducobu est un enfant rondouillard, cancre en pull rayé jaune et noir, employant toutes sortes de techniques pour tenter de copier sur sa voisine première de la classe, Léonie Gratin.

 Description 
Ducobu est né un  avril à 0 h et 0 seconde, dans la chambre 20, le 2 étant disparu, son destin était tout tracé : condamné à n'avoir que des zéros dans sa vie. Il est blond, de taille moyenne, rondouillard et porte presque tout le temps un pantalon bleu et un pull à rayures horizontales jaunes et noires, identique à l'uniforme de bagnards des Frères Dalton dans la bande dessinée Lucky Luke. Aucune explication n'est donnée dans les albums sur son affection pour cette tenue. Peut-être la porte-t-il pour exprimer que pour lui, l'école c'est le bagne ? Épisodiquement, il porte d'autres vêtements, en vue de tricher lors des contrôles, comme un pull imprimé d'une carte de l'Europe, lors d'une interrogation de géographie, ou un autre sur lequel sont inscrites les tables de multiplication.

 Caractéristiques 

Ducobu est un cancre dont l'activité principale en classe, lorsqu'il n'est pas envoyé au coin, affublé d'un bonnet d'âne, par l'instituteur Gustave Latouche, consiste à copier sur sa voisine, Léonie Gratin, par tous les moyens possibles et imaginables. Il ne sait pas que Léonie l'aime en secret, ce qui va bouleverser leur histoire commune. Il a les cheveux blonds et les yeux bleus (d'après album 3).

Dans l'album Pas vu, pas pris !, Ducobu devait s'appeler « Parfait » mais sa mère avait quitté son père, alors que le jeune garçon n'avait que . Dans le même album, avant de devenir élève à l'école Saint-Potache, le jeune cancre était appelé par ses professeurs « Encorvou » (« Encore vous, Ducobu ? »). Ce détail est aussi repris dans le film.

 Adaptations 
 Au cinéma
Au cinéma, le rôle de Ducobu a été interprété par Vincent Claude (dans L'Élève Ducobu), François Viette (dans Les Vacances de Ducobu), Mathys Gros (dans Ducobu 3) et Gabin Tomasino (dans Ducobu président !).

 Filmographie 
 Films
 2011 : L'Élève Ducobu, réalisé par Philippe de Chauveron ;
 2012 : Les Vacances de Ducobu, réalisé par Philippe de Chauveron ;
 2020 : Ducobu 3, réalisé par Élie Semoun ;
 2022 : Ducobu Président !'', réalisé par Élie Semoun.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Personnage de L'Élève Ducobu
Élève de fiction